HMS Amazon — девять кораблей Королевского флота:

 HMS Amazon — 26-пушечный фрегат, бывшее французское судно Panthère. Спущен на воду в 1744 году, захвачен в 1745 году.
 HMS Amazon — 32-пушечный фрегат, спущен на воду в 1773 году, разобран в 1794 году.
 HMS Amazon — 36-пушечный фрегат, спущен на воду в 1795 году в Ротерхите. 14 января 1797 года во время сражения с французским 74-пушечным линейным кораблем Droits de l’Homme был выброшен на берег и разрушен.
 HMS Amazon — 38-пушечный фрегат, спущен на воду в 1799 году в Вулвиче, отправлен на слом в 1817 году.
 HMS Amazon — 46-пушечный фрегат, спущен на воду в 1821 году. Был переоборудован в 24-пушечный в 1844 году, продан в 1863 году.
 HMS Amazon — деревянный винтовой шлюп типа Amazon, спущен на воду в 1865 году, затонул 10 июля 1866 года в результате столкновения с SS Osprey в Английском канале.
 HMS Amazon — эсминец типа «Трайбл», спущен на воду в 1908 году. Во время Первой мировой войны служил в Северном море и в Английском канале. Разобран в 1919 году.
 HMS Amazon — экспериментальный эсминец. Заказан в 1924 году фирме «Торникрофт» для практической оценки ряда новшеств, появившихся после осмысления опыта Первой мировой войны. Продан на слом 20 октября 1948 года. Разобран в 1949 году.
 HMS Amazon — головной корабль фрегатов типа 21 «Амазон». Спущен на воду в 1971 году. Был продан в Пакистан в 1993 году и переименован в Babur.